est une expression anglaise signifiant « le cercle ». Elle peut faire référence à :

Télévision 
 , titre original du Cercle,  de la 1 saison de  ;
 , titre original du Cercle,  de la  de .
 , une émission de téléréalité britannique diffusée sur Channel 4 et reprise aux États-Unis, en France et au Brésil sur Netflix

Cinéma 
 , film américain de Frank Borzage sorti en 1925 ;
 , titre original du Cercle (), film iranien de Jafar Panahi sorti en 2000 ;
 , film américain de Yuri Zeltser sorti en 2005 ;
 , titre original du Cercle, film suisse de Stefan Haupt sorti en 2014 ;
 , titre anglais de The Circle - Chapitre 1 : Les Élues (), film suédois de Levan Akin sorti en 2015 ;
 , film américain de James Ponsoldt sorti en 2017, adaptation du roman The Circle de Dave Eggers.

Littérature 
 , roman de science-fiction de Dave Eggers, paru en 2013.

Musique

Groupe 
 , groupe de rock américain.

Chanson 
 , chanson d'Ocean Colour Scene présente sur l'album  sorti le .

Album 
 , album des B'z sorti le  ;
 , album de Bon Jovi sorti le  ;
 , album des Wipers sorti en .

Voir aussi